Склад збірної Боснії і Герцеговини на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина 2014